Сезон Формулы-1 1953 года состоял из нескольких этапов, не шедших в зачёт чемпионата мира. Этапы чемпионата мира, как и в прошлом году, проходили по правилам Формулы-2 (исключая 500 миль Индианаполиса). 4-й чемпионат мира среди гонщиков прошёл с 18 января по 13 сентября и состоял из 9 этапов. В нём стартовало рекордное число гонщиков — 108.

Общие сведения о регламенте чемпионата 
Очки зарабатывали первые пять лучших гонщиков гонки, которые получали 8, 6, 4, 3, 2 очков соответственно. Дополнительно гонщик зарабатывал 1 очко за самый быстрый круг гонки. В личном зачёте гонщиков учитываются результаты 4 лучших гонок чемпионата. очки, набранные несколькими гонщиками, сменявшими друг друга по ходу гонки, делятся между ними поровну вне зависимости от количества пройденных кругов.

Обзор чемпионата

Личный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на сайте статистики турниров ФИА
 Обзор сезона и полная статистика на statsf1.com
 Статистика сезона на wildsoft.ru

Сезоны Формулы-1